est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide hydroxybenzoïque
 acide 2-hydroxybenzoïque ou acide salicylique, numéro CAS 
 acide 3-hydroxybenzoïque ou acide métahydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxybenzoïque ou acide parahydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide peroxybenzoïque, numéro CAS 
 Dihydroxybenzaldéhyde
 2,3-dihydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2,4-dihydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2,5-dihydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2,6-dihydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 aldéhyde protocatéchuique (3,4-dihydroxybenzaldéhyde), numéro CAS 
 3,5-dihydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 sésamol, numéro CAS